La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1996-1997 est la  et dernière édition de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, organisée par l'IIHF. La compétition s'est déroulé du  au .

Le Lada Togliatti remporte le titre en battant en finale le MoDo Hockeyklubb.

Premier tour 
Il s'est déroulé du 11 au . Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le deuxième tour.

Groupe A 
Il s'est déroulé à Belgrade (Yougoslavie).

Groupe B 
Il s'est déroulé à Ljubljana (Slovénie).

Groupe C 
Il s'est déroulé à Sheffield (Royaume-Uni).

Groupe D 
Il s'est déroulé à Navapolatsk (Biélorussie).

Groupe E 
Il s'est déroulé à Nowy Targ (Pologne).

Deuxième tour 
Il s'est déroulé du 15 au . Le premier de chaque groupe se qualifie pour la phase finale.

Groupe F 
Il s'est déroulé à Togliatti (Russie).

Groupe G 
Il s'est déroulé à Bolzano (Italie).

Groupe H 
Il s'est déroulé à Hämeenlinna (Finlande).

Groupe J 
Il s'est déroulé à Feldkirch (Autriche).

Groupe K 
Il s'est déroulé à Bordeaux (France).

Phase finale 
Elle s'est déroulée du 26 au  à Düsseldorf (Allemagne).
Les premiers de chaque groupe se qualifient pour la finale tandis que les équipes finissant deuxième s'affrontent pour la médaille de bronze.

Groupe L

Groupe M

Match pour la troisième place

Finale

Bilan 
Le Lada Togliatti remporte la  et dernière Coupe d'Europe.

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1996
Hockey sur glace en 1997
Hockey sur glace M1